Spodnji Log je ime več naselij v Sloveniji:

 Spodnji Log, občina Kočevje
 Spodnji Log, občina Litija

naselja v Sloveniji